Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Argentina Open 2015. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour 250 qualifizieren sich vier Spieler, welche in drei Runden ausgemacht werden. Insgesamt nehmen 32 Spieler an der Qualifikation teil, die vom 21. bis 23. Februar 2015 stattfindet.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 35 kB)

ATP World Tour 2015
Tennisturnier in Buenos Aires